, conhecido também como Ken-chan, (Tóquio, 20 de fevereiro de 1950 – Tóquio, 29 de março de 2020) foi um ator e comediante, membro do grupo de comédia . Com esse grupo, participou do programa de televisão Hachiji Da Yo, Zen'in Shūgō! de 1974 a 1985. também pelo programa Katō-chan Ken-chan Gokigen TV, que esteve no ar entre 1986 e 1992, e que contava com a participação do também membro de The Drifters, Cha Kato.

Juntamente com Cha Kato, é considerado um gênio do humor e foi um dos comediantes mais conhecidos do Japão, participando de diversos programas de comédia, como Shimura Ken no Daijōbuda e Shimura Ken no Baka Tonosama, sempre no papel principal e transmitindo seus conhecimentos aos humoristas mais jovens.

Carreira 

 Hachiji Da Yo! Zen'in Shūgō! ("São oito horas! Todos juntos")

Ken Shimura tornou-se conhecido em 1974, ao substituir Chū Arai no famoso grupo de comédia The Drifters. Com auxílio dos demais membros do grupo, aprendeu a atuar e fazer o público rir. Com o tempo, mostrou que tem um talento especial para a comédia. Alguns quadros memoráveis dessa época são a dança do bigode, que protagonizava com Cha Kato e a música Higashimurayama, referente a sua terra natal.

Com esse grupo, participou do programa semanal Hachiji Da Yo! Zen'in Shūgō! de 1974 até 1985, obtendo audiência de 40% a 50% dos telespectadores nos seus melhores momentos. A partir de 1977, participou também do programa de televisão Dorifu Daibakushō ("Dorifu, grande explosão de risos"), que eram quadros especiais totalizando 1 hora e meia de duração. Atualmente, é possível ver os membros juntos apenas em especiais de televisão.

 Katō-chan Ken-chan Gokigen Terebi ("Katō-chan Ken-chan, TV agradável")

A afinidade que Ken Shimura teve com Cha Kato, também membro de The Drifters, fez com que eles continuassem juntos na televisão. Em 1986, eles criaram o programa Katō-chan Ken-chan Gokigen Terebi, que foi ao ar até 1992. No quadro The Detective Story ("História de detetives"), eles são dois amigos detetives que se metem em diversas encrencas. A alta audiência permitiu cenas com alto custo financeiro, com carros explodindo, helicópteros e multidão de pessoas. Um quadro famoso dessa época, é o Shimura como um monge, que pedia às pessoas repetirem os dizeres "Daijoubuda, ... ueh, ueh, ueh", sendo que "daijoubuda" significa literalmente "estou bem". Possivelmente esse quadro originou o título do próximo programa de Shimura.

 Shimura Ken no Baka Tonosama ("Ken Shimura e o estúpido lorde")

Esse programa de televisão ocorre aproximadamente três vezes ao ano desde 1986, como especiais. Nele, Shimura é um lorde feudal ("tono") que não quer saber de governar e só pensa em se divertir. O personagem foi criado na época do Hachiji Da Yo! Zen'in Shūgō! e é caracterizado pela rosto totalmente branco, sobrancelhas extremamente grossas e cabelo amarrado no topo da cabeça. O programa conta sempre com participações de celebridades.

 Shimura Ken no Daijōbuda ("Daijōbuda de Ken Shimura")

Esse programa foi ao ar de 1987 a 1993, e foi o começo da carreira de Shimura como único líder. Seus novos companheiros foram também seus "discípulos", no sentido de que aprendiam com Shimura. Pode-se citar, entre outros, Masashi Tashiro, o seu primeiro "discípulo" favorito, Yōko Ishino, a "discípula" favorita e ex-noiva, Nobuyoshi Kuwano, que tocava trompete, e Noriko Matsumoto. Nessa época, Shimura criou o célebre personagem "henna ojisan", que significa "senhor estranho".

 Pós-Daijoubuda

Após os grandes sucessos anteriores, Shimura foi levando vários programas, a maioria na rede Fuji TV com renovação dos seus "discípulos". O mais famoso deles foi Masashi Tashiro. Porém, após o envolvimento deste com voyeurismo, drogas, e consequentes prisões, Shimura, decepcionado, o abandona no campo do entretenimento. A partir de 1996, começou a trabalhar com a novata Yuuka, que com o tempo torna-se sua "discípula" favorita. É notória a participação de Shimura em emplacar a carreira de humoristas (como o par Katsuhiro Higo e Ryuuhei Ueshima, e o par Haruna Kondou e Haruka Minowa) e demais celebridades.

 1993-1995: Shimura Ken wa Ikagadeshou ("Que tal um Ken Shimura") - com Masashi Tashiro, Yoko Ishino, Nobuyoshi Kuwano, Minayo Watanabe, etc.
 1995-1996: Shimura Ken no Ore ga Nani Shitano yo ("O que foi que eu fiz do Ken Shimura") - com Masashi Tashiro, Nobuyoshi Kuwano, Minayo Watanabe, etc.
 1996-1997: Shimura X - com Maiko Kawakami, Yukiko Someya, Kazumi Murata, Yuuka, Housei Yamasaki e Ryuuhei Ueshima.
 1997-1998: Shimura XYZ - com Maiko Kawakami, Yukiko Someya, Kazumi Murata, Yuuka, Housei Yamasaki e Ryuuhei Ueshima.
 1998-2000: Shimura X-Tengoku ("Shimura Paraíso X") - com Maiko Kawakami, Yukiko Someya, Kazumi Murata, Yuuka, Housei Yamasaki e Ryuuhei Ueshima.
 2000-2002: Henna Ojisan TV ("TV do senhor estranho") - com Yuuka, Katsuhiro Higo, Ryuuhei Ueshima, Masanori Ishii e Yoshiyuki Ishizuka.
 2002-2004: Shimura Ryuu ("Estilo do Shimura") - com Yuuka, Katsuhiro Higo, Ryuuhei Ueshima, Masanori Ishii, Yoshiyuki Ishizuka, Chizuru Yamada e Ayumi Kato.
 2004: Shimura Juku ("Aula do Shimura") - com Yuuka, Katsuhiro Higo, Ryuuhei Ueshima, Masanori Ishii, Yoshiyuki Ishizuka, Chizuru Yamada, Ayumi Kato, etc.
 2004-2005: Shimura Tsuu ("Shimura, uma pessoa de bom gosto") - com Yuuka, Katsuhiro Higo, Ryuuhei Ueshima, Jun Natsukawa, Chizuru Yamada, etc.
 2005-2008: Shimura Ken no Daijoubuda II ("Daijoubuda de Ken Shimura II") - com Yuuka, Katsuhiro Higo, Ryuuhei Ueshima, Wakako Shimazaki, Jun Natsukawa e Chen Qu.
 2008-2020: Shimura Ya Desu ("É a loja do Shimura") - com Yuuka, Katsuhiro Higo, Ryuuhei Ueshima, Haruna Kondou, Haruka Minowa, Emi Kobayashi e Erika Yazawa.

Morte 
Shimura morreu no dia 29 de março de 2020, aos 70 anos, em decorrência de uma pneumonia ocasionada pelo COVID-19.

Suas frases 
 Omae, soreha naidarou! ("Cara, assim não dá!")
 Ah, mih, mah!
 Ore tachi... surukana? Wakarimasen. Pikka pikka no... 1 nensei! Bishi! ("Nós faremos...? Não sei. 'Pikka pikka' da... 1a. série! 'Bishi'!") - com Cha Kato
 Madamu yan!
 Daijoubuda... Ueh, ueh, ueh! ("Tudo bem... Ueh, ueh, ueh!)
 Daffunda!''

Ligações externas 

Página do Ken Shimura

Atores do Japão
Humoristas do Japão
Pessoas do período Showa
Pessoas do período Heisei
Mortes por COVID-19 no Japão
Mortes por pneumonia
Naturais de Tóquio